O 1º Campeonato Mundial de Badminton foi realizado em Malmö, Suécia, em 1977.

Medalhistas

Resultado de Evento

Simples Masculino

Simples Feminino

Quadro de Medalhas

Ligações externas
BWF Resultados
WorldBadminton.net: Resultados
Badminton.de: Men's singles draw

1977
Badminton 1977
Mundial
Desporto na Suécia em 1977